Das Singapore Smash 2022 war das erste Grand-Smash-Turnier 2022 im Tischtennis. Es fand vom 7. bis 20. März 2022 in Singapur statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 9. März 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Singapur